Il doppio  dello  Stockholm Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitto in semifinale da Marcelo Melo e Bruno Soares.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno sconfitto in finale Marcelo Melo e Bruno Soares per 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (semifinale)

  Christopher Kas /  Alexander Peya (primo turno)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Stockholm Open 2011
ATP World Tour 2011